Noviny mohou být:

 noviny – tištěné nebo internetové periodikum
 Ašské noviny
 České noviny
 Divadelní noviny
 Evangelické církevní noviny
 Haló noviny
 Hospodářské noviny
 Instantní astronomické noviny
 Katolické noviny
 Lidové noviny
 Literární noviny
 Noviny (deník) – deník vycházející v roce 1992
 Noviny Těšínské
 Pop-noviny
 Pozitivní noviny
 Pionýrské noviny
 Pražské poštovské noviny
 Softwarové noviny
 Zdravotnické noviny
 Televizní noviny – televizní pořad

 obec
 Noviny pod Ralskem – obec na Českolipsku

 film
 Noviny (film) – americký film z roku 1994

Externí odkazy